Марганце може бити:

 Марганце (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Марганце (Трговиште), насеље у општини Трговиште, Република Србија